Хорхе Пардо (англ. Jorge Pardo; род. 1963, Гавана, Куба, живёт и работает в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, США) — современный американский художник кубинского происхождения.

Образование 
 BFA Art Center College of Design, Пасадена
 University of Illinois, Чикаго

Творчество 
На протяжении своей карьеры Пардо так неустанно раздвигал границы скульптуры, дизайна и архитектуры что вызывает шутливые сравнения с IKEA и Мартой Стюарт. Интерес Пардо к размыванию границ находит реализацию в использовании малых архитектурных форм, которые он превращает в привлекательные скульптуры, которые имеют практическое применение. Фирменным знаком Пардо являются светильники органических форм.

Персональные выставки 
 2008 Jorge Pardo, Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 2008 Jorge Pardo: House, Museum of Contemporary Art Cleveland, Кливленд
 2008 Jorge Pardo, Haunch of Venison, Лондон
 2008 Jorge Pardo, Galería Elba Benítez, Мадрид
 2007 Jorge Pardo: House, Museum of Contemporary Art — North Miami (MOCA), Майями
 2007 Jorge Pardo, Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2006 Jorge Pardo, Galerie Meyer Kainer, Вена
 2006 Jorge Pardo, Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2006 Jorge Pardo — Giò Marconi Gallery, Милан
 2005 Jorge Pardo, Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 2005 Haunch of Venison, Цюрих
 2005 Las Vegas, Neugerriemschneider, Берлин
 2004 Jorge Pardo, 1301PE, Лос-Анджелес
 2004 Jorge Pardo — Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2003 Jorge Pardo. Prototype — Dia Art Foundation: Chelsea, Нью-Йорк
 2003 Jorge Pardo — Giò Marconi Gallery, Милан
 2003 Jorge Pardo, Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 2002 Jorge Pardo — PKM GALLERY — Seoul, Сеул
 2002 Jorge Pardo, 1301PE, Лос-Анджелес
 2001 Jorge Pardo, Galerie Meyer Kainer, Вена
 2001 Jorge Pardo, Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 2000 Jorge Pardo — Project — Dia Art Foundation: Chelsea, Нью-Йорк
 2000 Jorge Pardo — Tea Time — 1301PE, Лос-Анджелес
 2000 Kunsthalle Basel Jorge Pardo — Kunsthalle Basel, Базель
 2000 Jorge Pardo — 1301PE, Лос-Анджелес
 1999 Jorge Pardo — Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
 1998 Jorge Pardo — Patrick Painter Inc., Санта Моника
 1998 Jorge Pardo, Galerie Gisela Capitain, Кёльн

Ссылки 
 Информация на ArtNet
 «Sculptor Jorge Pardo: Is it art or furniture?»
 Friedrich Petzel Gallery
 Информация о художнике на artfacts.net

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся в Гаване
Современные художники США
Выпускники Художественного колледжа дизайна (Пасадина)